Ново-Троицкая волость (писали также: Новотроицкая волость) — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ново-Троицкая волость — в составе Оренбургской губернии, Оренбургский уезд
 Ново-Троицкая волость — в составе Пензенской губернии, Инсарский уезд
 Ново-Троицкая волость — в составе Самарской губернии, Новоузенский уезд
 Ново-Троицкая волость — в составе Таврической губернии, Днепровский уезд
 Ново-Троицкая волость — в составе Томской губернии, Каинский уезд (до 1920); Барабинский уезд Томской губернии (1920—1921), Барабинский уезд Ново-Николаевской губернии (1921—1925)
 Ново-Троицкая волость — в составе Уфимской губернии, Бирский уезд
 Ново-Троицкая волость — в составе Ярославской губернии, Мологский уезд